Moosgrün steht für:
 einen Farbton, siehe Grün
 Schweinfurter Grün, chemische Verbindung